Mossasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mossasjön, Småland, sjö i Gnosjö kommun, 
Mossasjö, sjö i Svenljunga kommun,  (2,3 ha)
Mossasjön (Roasjö socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun,  (4,08 ha)
Mossasjön (Skephults socken, Västergötland), sjö i Marks kommun, 
Mossasjön (Öxabäcks socken, Västergötland), sjö i Marks kommun,

Se även
Mossjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn